Schweizerische Südostbahn steht für folgende Bahngesellschaften:

* Schweizerische Südostbahn (1853 bis 1857), Vorläufergesellschaft der Vereinigten Schweizerbahnen, siehe Vereinigte Schweizerbahnen#Gründung und Finanzierung
 Schweizerische Südostbahn (1890) („alte“ Südostbahn) in der Zentralschweiz (1860 bis 2001)
 Schweizerische Südostbahn (2001) („neue“ Südostbahn), in der Zentral- und Ostschweiz (ab 2001)